
Die 27.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1976 in Chazay-d’Azergues, Frankreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1976
Radsportveranstaltung 1976
Radsportwettbewerb in Frankreich
Chazay-d’Azergues
Sportveranstaltung in Auvergne-Rhône-Alpes